

Patronyme 

 Denise Delouche, (1933- ), est un professeur français spécialisée dans l’histoire de l'art.
 Dominique Delouche, (1931- ), est un réalisateur français.
 Eugène Delouche, (1919-1975), est un clarinettiste martiniquais.
 Gilles Delouche, (1948-2020), est un universitaire français spécialiste de la littérature classique siamoise.
 Pierre Jean François Marie Delouche, (1799-1879), fut un homme politique français.

Homonymie
Patronyme français